Dit is een lijst van planetoïden 114501-114600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114501 - || 2003 AP72 || 11 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114502 - || 2003 AD76 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114503 - || 2003 AG77 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114504 - || 2003 AR77 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114505 - || 2003 AO78 || 10 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114506 - || 2003 AU79 || 11 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114507 - || 2003 AX80 || 12 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114508 - || 2003 AS82 || 11 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114509 - || 2003 AZ85 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114510 - || 2003 AW86 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114511 - || 2003 AU88 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114512 - || 2003 AX89 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114513 - || 2003 BQ1 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114514 - || 2003 BX5 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114515 - || 2003 BA7 || 25 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114516 - || 2003 BZ7 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114517 - || 2003 BF10 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114518 - || 2003 BQ10 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114519 - || 2003 BZ10 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114520 - || 2003 BK11 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114521 - || 2003 BP11 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114522 - || 2003 BD12 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114523 - || 2003 BJ12 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114524 - || 2003 BT12 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114525 - || 2003 BM13 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114526 - || 2003 BO15 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114527 - || 2003 BF16 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114528 - || 2003 BO16 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114529 - || 2003 BT16 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114530 - || 2003 BV16 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114531 - || 2003 BU17 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114532 - || 2003 BY17 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114533 - || 2003 BY18 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114534 - || 2003 BT19 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114535 - || 2003 BU19 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114536 - || 2003 BM20 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114537 - || 2003 BO20 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114538 - || 2003 BA22 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114539 - || 2003 BB22 || 24 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114540 - || 2003 BF24 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114541 - || 2003 BP25 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114542 - || 2003 BL26 || 26 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114543 - || 2003 BZ26 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114544 - || 2003 BN28 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114545 - || 2003 BS29 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114546 - || 2003 BY29 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114547 - || 2003 BE31 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114548 - || 2003 BO31 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114549 - || 2003 BU32 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114550 - || 2003 BQ33 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114551 - || 2003 BO34 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114552 - || 2003 BF38 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114553 - || 2003 BH42 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114554 - || 2003 BK42 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114555 - || 2003 BN44 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114556 - || 2003 BR50 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114557 - || 2003 BL51 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114558 - || 2003 BX51 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114559 - || 2003 BD52 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114560 - || 2003 BL52 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114561 - || 2003 BP52 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114562 - || 2003 BR53 || 27 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114563 - || 2003 BM55 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114564 - || 2003 BR55 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114565 - || 2003 BN60 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114566 - || 2003 BW62 || 28 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114567 - || 2003 BB63 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114568 - || 2003 BC63 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114569 - || 2003 BW63 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114570 - || 2003 BB64 || 28 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114571 - || 2003 BN65 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114572 - || 2003 BC68 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114573 - || 2003 BJ68 || 28 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114574 - || 2003 BL68 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114575 - || 2003 BH71 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114576 - || 2003 BG73 || 28 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114577 - || 2003 BR73 || 29 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114578 - || 2003 BW73 || 29 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114579 - || 2003 BX75 || 29 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114580 - || 2003 BP77 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114581 - || 2003 BX77 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114582 - || 2003 BR78 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114583 - || 2003 BD80 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114584 - || 2003 BF80 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114585 - || 2003 BL80 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114586 - || 2003 BZ80 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114587 - || 2003 BQ82 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114588 - || 2003 BB84 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114589 - || 2003 BE84 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114590 - || 2003 BB86 || 23 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114591 - || 2003 CS1 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114592 - || 2003 CU2 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114593 - || 2003 CG3 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114594 - || 2003 CF4 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114595 - || 2003 CO6 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114596 - || 2003 CY6 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114597 - || 2003 CF7 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114598 - || 2003 CN8 || 1 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114599 - || 2003 CG9 || 2 februari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114600 - || 2003 CG10 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten